Yo canto puede hacer referencia a: 

 Yo canto (álbum de Julio Iglesias) (1969)
 Yo canto (álbum de Laura Pausini) (2006)